Paul Horn (architect), Duits-Frans architect
 Paul Horn (musicus), Amerikaans musicus
 Paul Horn (wielrenner), Duits wielrenner